stand-up (dziennikarstwo)
 stand-up (komedia)
 Stand up. Zabij mnie śmiechem – program TV

Zobacz też 
 Stand Up